Amerikai Egyesült Államok
 Malone (Florida)
 Malone (Iowa)
 Malone (Kentucky)
 Malone (község, New York)
 Malone (falu, New York)
 Malone (Oregon)
 Malone (Texas)
 Malone (Washington)
 Malone (Wisconsin)

 Olaszország
 Malone, folyó Piemontban

Egyéb
 Malone, családnév
 Malone, 1987-es amerikai film